Emmer bezeichnet
 Emmer (Getreide), eine Weizenart
 Emmer (Weser), einen Nebenfluss der Weser

 in früheren Jahren eine Vogelart, siehe Ammern

Emmer ist der Familienname folgender Personen:

 David Emmer (* 1967), italienischer Dokumentarfilmer
 Frank Emmer (1896–1963), US-amerikanischer Baseballspieler
 Franz Emmer (1893–1959), deutscher NSDAP-Funktionär (Kreisleiter von Fürstenfeldbruck)
 Huib Emmer (* 1951), niederländischer Komponist
 Johannes Emmer (1849–1928), österreichischer Journalist und Funktionär des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins
 Luciano Emmer (1918–2009), italienischer Filmregisseur
 Martin Emmer (* 1969), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 Piet Emmer (* 1944), niederländischer Historiker und Hochschullehrer
 Tom Emmer (* 1961), US-amerikanischer Politiker
 Uta Emmer, deutsche Schauspielerin und Theaterleiterin

Siehe auch:

 Haus Emmer
 Aemmer